Leidel ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Joachim Leidel (1915–1962), deutscher Arzt und Schriftsteller
 Jan Leidel (* 1944), deutscher Virologe und Sozialmediziner
 Wolf-Günter Leidel (* 1949), deutscher Komponist, Pianist und Organist

Siehe auch:
 Leidl